Berta puede referirse a:

 Berta (nombre), nombre propio de origen germánico.
 Berta, grupo étnico de Etiopía.
 Idioma berta, lengua originaria del grupo anterior.
 Oreste Berta, diseñador y motorista argentino.
 Berta: personaje de la teleserie estadounidense Dos hombres y medio.
 Gran Berta, arma de artillería alemán.
 Bertha.